Domivat puede referirse a dos entes de la trilogía Memorias de Idhún:

El dragón visionario Domivat.
La espada legendaria Domivat, forjada por orden del dragón anteriormente citado.